Andreas Meili (* 1. September 1963 in Zürich) ist ein Schweizer Rechtsanwalt.

Leben 
Andreas Meili ist der Sohn des Schweizer Filmregisseurs Gaudenz Meili. Er wuchs in Fällanden und später in Zürich auf, wo er die Kantonsschule Zürich-Oerlikon besuchte. Er lebt in Zürich und ist verheiratet mit Christiane Lentjes Meili, Chefin der Kriminalpolizei des Kantons Zürich.

Berufliche Tätigkeiten 
Meili studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Er beendete sein Studium mit einer Dissertation zum Thema «Die Akkreditierung von Journalisten». 1991 erwarb er das Anwaltspatent und arbeitete in der Kanzlei von Peter Nobel. Meili war 1995 Gast an der Harvard Law School, wo er auf dem Gebiet des Wirtschaftsjournalismus forschte. Von 1996 bis 2002 leitete er unter Michel M. Favre den Konzernrechtsdienst der Tamedia AG (heute TX Group). Von 2002 bis 2007 war er unter Martin Kall Mitglied der Unternehmensleitung der Tamedia AG und zuständig für den Bereich Elektronische Medien (u. a. TeleZüri und Radio 24). 2007 war er zudem Stiftungsrat der Mediapulse AG für Medienforschung. 2008 gründete er die Anwaltskanzlei Meili Pfortmüller in Zürich.

Meili ist Vorstandsmitglied des Schweizer Forums für Kommunikationsrecht. Er ist u. a. Verfasser des Basler Kommentars zum Persönlichkeitsschutz und der in der Schriftenreihe des Archivs für Medienrecht und Medienwissenschaft (UFITA) publizierten Studie mit dem Titel «Wirtschaftsjournalismus im Rechtsvergleich» (1996). Er ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und an der Schweizer Journalistenschule MAZ.

Einzelnachweise 

Rechtsanwalt
Medienrecht
Schweizer
Geboren 1963
Mann